Radziwiłł-Palast steht für:

 Palais Radziwill in Berlin, siehe Reichskanzlei
 Pac-Palast in Warschau
 Präsidentenpalast (Warschau)
 Przebendowski-Palast in Warschau
 Radziwiłł-Palast (Balice) in Balice, Polen
 Radziwiłł-Palast (Jadwisin) in Jadwisin, Polen
 Radziwiłł-Palast (Vilnius) in Vilnius, Litauen
 Radziwiłł-Palast (Zegrze) in Zegrze, Polen

Siehe auch:
 Maria-Lubomirska-Radziwiłłowa-Palast in Warschau